Uralkodó(k)
 III. (Nagy) Béla (1148–1196), Magyarország királya 1172-től haláláig

Vezetéknév szerint
 Nagy Béla (1857–1883) gyorsírástanár, joghallgató, lapszerkesztő, postatiszt
 Nagy Béla (1867–1919) orvos, ideggyógyász
 Nagy Béla (1876–1924) vívó, a Magyar Vívó Szövetség ügyvezető elnöke
 Nagy Béla (1877–1939) református lelkész, teológus
 Nagy Béla (1881–1954) fizikatanár, amatőr csillagász
 Nagy Béla (1882–1962) altábornagy, nagybaconi Nagy Vilmos bátyja
 Nagy Béla (1885–1940) gyógyszerész, lapszerkesztő, tanár
 Nagy Béla (1903–1978) labdarúgó (Győri ETO)
 Nagy Béla (1911–1974) népzenetudós, pedagógus
 Nagy Béla (1911–?) színigazgató, nyomdász
 Nagy Béla (1915–1998) színész
 Nagy Béla (1921–1993) nagykövet
 Nagy Béla (1923–2009) festőművész, tanár
 Nagy Béla (1929–2016) kertészmérnök, dendrológus, egyetemi oktató
 Nagy Béla (1934–) numizmatikus
 Nagy Béla (1937–) labdarúgó-játékvezető
 Nagy Béla (1941–) Széchenyi-díjas mikrobiológus
 Nagy Béla (1941–) sportlövő, edző
 Nagy Béla (1941–) geológus
 Nagy Béla (1941–) állatorvos, az MTA levelező tagja
 Nagy Béla (1941–) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Komló, Dunaújváros)
 Nagy Béla (1942–) matematikus
 Nagy Béla (1943–) újságíró, kritikus, dramaturg, politikus
 Nagy Béla (1943–), íjász
 Nagy Béla (1944–2006) sportújságíró, az FTC történetének írója
 Nagy Béla (1948–), kolozsvári gépészmérnök, helytörténész
 Nagy Béla (1952–), építész, településrendező szakmérnök
 Nagy Béla (1962–) birkózó, edző
 Nagy Béla (?) hegedűművész

Hasonló nevűek
 Nagy József Béla (1884–1967) nyelvész, nyelvművelő, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 Abodi Nagy Béla ( 1918–2012) erdélyi magyar festő

Jegyzetek